Schulzzug bezeichnet:

 Die Zugewinne der SPD in Wahlumfragen nach der Nominierung von Martin Schulz zu ihrem Kanzlerkandidaten 2017, siehe Martin Schulz#Schulzzug
 Schulzzug – The Game